Phalera – genere di lepidotteri, appartenente alla famiglia Notodontidae
Falera – antico ornamento militare